górnik – potocznie: osoba pracująca w górnictwie

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Górnik – część miasta Oława (od 1 stycznia 1973)
 Górnik – część wsi Rębielice Królewskie w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów
 Górnik – część wsi Ciemnik w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko

Przypisy

Statki i okręty 
 ORP Górnik – polski okręt rakietowy
 Górnik (1921) – polski holownik z okresu międzywojennego

Kluby sportowe 
 Górnik Brzeszcze
 Górnik Bytom
 Górnik Czerwionka
 Górnik Katowice – nieistniejący
 Górnik Kłodawa
 Górnik Konin
 Górnik Łęczna
 Górnik Łęczyca
 Górnik Mysłowice
 Górnik Murcki – nieistniejący
 Górnik Polkowice
 Górnik Pszów
 Górnik Radlin
 Górnik Siemianowice Śląskie
 Górnik Sosnowiec
 Górnik Wałbrzych
 Górnik Wesoła
 Górnik Wieliczka
 Górnik Zabrze
 Górnik Złotoryja

Zobacz też 
 Baník
 Górnik I
 Stary Górnik
 Staw Górnik